Bojarski ist der Familienname folgender Personen:

 Ceslaw Bojarski (1917–2003), französisch-polnischer Fälscher
 Michail Sergejewitsch Bojarski (* 1949), russischer Schauspieler, Sänger und TV-Moderator
 Nikolai Alexandrowitsch Bojarski (1922–1988), sowjetischer Theater- und Filmschauspieler
 Pjotr Michailowitsch Bojarski (1870–1944), russischer Politiker Gouverneur des Gouvernements Kasan 
 Pjotr Wladimirowitsch Bojarski (* 1943), sowjetisch-russischer Physiker, Wissenschaftshistoriker, Polarforscher und Kulturologe
 Sergei Michailowitsch Bojarski (* 1980), russischer Politiker 
 Wiktor Bojarski (* 1950), sowjetisch-russischer Polarforscher

Siehe auch:

 Leonard Boyarsky, US-amerikanischer Spieleentwickler